

Cancelleria 
 3B – gradazione della scala di durezza delle matite inglese

Informatica 
 3B – browser 
 3B Computers – gamma di computer prodotta da AT&T negli anni 1980

Sport 
 3B – nelle statistiche del baseball, battuta valida da tre basi o triplo (three-base hit)
 3B – nei ruoli del baseball, terza base